Псянчин () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Псянчин, Айбулат Валиевич (род. 1967) — российский учёный, доктор географических наук, профессор.
 Псянчин, Вали Шагалиевич (1930—2013) — башкирский языковед, тюрколог.